Арецина () е римлянка от 1 век и член на Флавиевата династия.

Фамилия 
Тя се омъжва за Тит Флавий Сабин (суфектконсул 69 г.). Той е син на Арецина Клементина‎ и Тит Флавий Сабин (консул 47 г.), който е брат на император Веспасиан.

Арецина е майка на Тит Флавий Сабин (консул 82 г.). и Тит Флавий Клемент (консул 95 г.). Синът ѝ Тит Флавий Сабин се жени за втората си братовчедка по бащина линия Юлия Флавия, дъщерята на император Тит и неговата втора съпруга Марция Фурнила и Августа. Той е екзекутиран през 82 г.

Арецина е баба на седемте деца на Тит Флавий Клемент с Флавия Домицила, внучка на Веспасиан, от които двама са определени от Домициан, чрез осиновяването им през 95 г., за негови наследници на трона, преименувани от Тит Флавий на Веспасиан Младши и Домициан Младши и им дава за възпитател Квинтилиан.

Синът ѝ Клемент е екзекутиран през май 95 г., вероятно понеже симпатизира на християните. Той е Светия в Римокатолическата и Православната църква и се чества на 22 юни. Неговата съпруга Флавия Домицила е също Светия и се чества на 7 май.

Източници 
 Светоний, Domitian 10,4.
 Светоний, Lives of the Twelve Caesars
 Дион Касий, Roman History
 Arnold Blumberg, (1995), Great Leaders, Great Tyrants?: Contemporary Views of World Rulers Who Made History

Жени от Древен Рим
Флавиева династия